Fichtel ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Fichtel (* 1968), deutsche Florettfechterin
 Claudia Fichtel (* 1968), deutsche Primatologin
 Johann Ehrenwerth Fichtel (1732–1795), ungarischer Mineraloge
 Karl Fichtel (1863–1911), deutscher Industrieller
 Klaus Fichtel (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Leopold von Fichtel (1770–1810), österreichischer Paläontologe und Forschungsreisender; Mitbegründer der österreichischen Mikropaläontologie

Siehe auch:
 Fichtel & Sachs, deutsches Unternehmen
 Fichtl